Fine Feathers – cortometraggio del 1912 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
Fine Feathers – film del 1915 diretto da Joseph A. Golden
Fine Feathers – film del 1915 diretto da Maurice Elvey
Fine Feathers – documentario del 1920 prodotto dalla Chester Films 
Fine Feathers – film del 1921 diretto da Fred Sittenham 
Fine Feathers – film del 1933 diretto da Jules White